Feis steht für:
 Feis, traditionelle gälische Veranstaltung bzw. Wettkampf in Tanz und anderen Disziplinen 
 Feis (Rapper) (Faisal Mssyeh; 1986–2019), niederländischer Rapper, Teil des Kollektivs Ecktuh Ecktuh

Feis ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Feis (1893–1972), US-amerikanischer Historiker, Ökonom und politischer Berater
 Oswald Feis (1866–1940), deutscher Arzt und Medizinhistoriker